Osoby o tym nazwisku:
 Konrad Pokojski – rzymskokatolicki zakonnik
 Romuald Wicza-Pokojski – polski reżyser i dramaturg
 Zenon Pokojski – polski ekonomista